Линколн Вилиџ има више значења:
 Линколн Вилиџ (Калифорнија)
 Линколн Вилиџ (Охајо)